Тысячелистник:

 Тысячелистник — крупный род растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), включает более 100 видов:
 Тысячелистник благородный 
 Тысячелистник голый 
 Тысячелистник иволистный 
 Тысячелистник обыкновенный 
 Тысячелистник птармика